Aubin (Aveyron) — comuna do departamento de Aveyron, França
 Aubin (Pirenéus Atlânticos) — comuna do departamento de Pirenéus Atlânticos, França

Desambiguações de topônimos